Serviam steht für:

 Serviam – Ich will dienen, österreichischer Spielfilm von Ruth Mader (2022)
 Non serviam (lat. ‚ich werde nicht dienen‘), lateinische Phrase
 Herz-Jesu-Institut Serviam, römisch-katholische Gemeinschaft apostolischen Lebens